«Игра слов» — немая комедия 1909 года.

Сюжет 
В поисках несложных, но забавных сюжетов мы произвели несколько съёмок на тему «Игра слов». Существо картины было в комичной расшифровке надписи.

Например, после надписи «он изо всех сил боролся сам с собой» следовала сценка, изображавшая физическую борьбу человека с собою, по всем правилам французской борьбы, включительно до «тур-де-тета». Съёмки эти были неудачны, и, просмотрев на экране заснятое, мы навсегда отказались от рискованной «Игры слов».

Технические данные 
Комическая, метраж неизвестен. Т/д А. Ханжонков. 1909. Выпуска на экран не было. Актёры неизвестны.

Интересные факты 
 Фильм перешёл в общественное достояние.
 На IMDB этого фильма нет.

Примечания 

Немые кинокомедии
Чёрно-белые кинокомедии
Кинокомедии России
Кинокомедии 1909 года
Фильмы России 1909 года
Немые фильмы Российской империи
Чёрно-белые фильмы России